Nevidzany ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:

 einer Ortschaft im Okres Prievidza, siehe Nevidzany (Prievidza)
 einer Ortschaft im Okres Zlaté Moravce, siehe Nevidzany (Zlaté Moravce)